O'Higgins är ett irländskt efternamn.

Personer
Bernardo O'Higgins
Kevin O'Higgins

Irländska efternamn